Грэм Ко́ннал (; ) — шотландский кёрлингист, третий в команде Шотландии на чемпионатах мира и чемпионатах Европы; запасной в команде Великобритании на .

Достижения 
 : золото (, ), серебро (, , ).
 : золото (, ); серебро (); бронза ()
 : золото (1991, 1993, 2008).
 : серебро ().
 : золото (1990).

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу